Kafue je lahko:
 Kafue - mesto
 Kafue (reka)
 nacionalni park Kafue
 nižina Kafue